Concerto pour cor de Reinhold Glière
 Concerto pour cor de Haydn
 Concerto pour cor et orchestre de Paul Hindemith
 Concerto pour cor  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour cor  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour cor  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour cor  de Wolfgang Amadeus Mozart